Битва под Лоевом:
 Битва под Лоевом (1649) — сражение восстания Хмельницкого в 1649 году
 Битва под Лоевом (1651) — сражение восстания Хмельницкого в 1651 году